Os municípios do Rio Grande do Norte são as subdivisões oficiais do estado brasileiro de Rio Grande do Norte, localizado a nordeste da região Nordeste do país. Menores unidades autônomas da federação, os municípios são circunscrições territoriais dotadas de personalidade jurídica, cuja administração se dá através dos poderes executivo, representado pelo prefeito e seu secretariado, e legislativo, constituído pela câmara de vereadores. Cada município se rege por lei orgânica, respeitando as disposições das constituição federal e estadual do estado em que se localize. A sede do município constitui a cidade. Os municípios podem ainda serem divididos em divisões menores chamadas de distritos, cujas sedes são chamadas de vilas.

Com  quilômetros quadrados (km²) de área (0,62% do território brasileiro), o estado do Rio Grande do Norte é um dos menores estados do Brasil e possui seu território dividido em 167 municípios (3% do total do país), sendo a décima terceira unidade de federação com o maior número de municípios e a sétima do Nordeste, sendo superada pelos estados da Bahia, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Ceará e à frente Alagoas e Sergipe. Natal é a capital estadual, o município mais antigo do Rio Grande do Norte e também o mais populoso. Mossoró, na região oeste, é o segundo mais populoso e o maior em área. Por outro lado, Jundiá, desmembrado de Várzea pela lei estadual  de 9 de janeiro de 1997 e instalado em 1° de janeiro de 2001, é o município mais novo do estado, enquanto Viçosa, na região do Alto Oeste, é o menos populoso, com menos de dois mil habitantes.

Municípios

Ver também 

 Rio Grande do Norte
 Lista de municípios do Rio Grande do Norte por área